Irische Botschaft in Deutschland steht für:

 Irische Botschaft in Berlin
 Irische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Irland